De Mawsoniidae zijn een familie van uitgestorven coelacanthide vissen die leefden van het Trias tot het Krijt. Leden van de familie onderscheiden zich van hun zustergroep, de Latimeriidae (die de levende coelacanthen van het geslacht Latimeria bevat) door de aanwezigheid van verbeende ribben, een grove ruige textuur op het dermatocranium en jukbeenderen, de afwezigheid van het suboperculum en het spiraculare, en reductie of verlies van de neergaande tak van het supratemporale. Mawsoniiden zijn bekend uit Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Madagaskar en Azië. In tegenstelling tot de Latimeriidae, die uitsluitend in de zee voorkomen, waren Mawsoniidae ook inheems in zoetwater en brakke omgevingen. Mawsoniiden behoren tot de jongste bekende coelacanthen, met de jongste bekende overblijfselen van het zoetwatergeslacht Axelrodichthys uit Frankrijk en een onbepaalde mariene soort uit Marokko uit het laatste stadium van het Krijt, het Maastrichtien, ongeveer even oud als de jongst bekende fossielen van latimeriiden. Van soorten van Mawsonia en Trachymetopon is bekend dat ze meer dan vijf meter lang zijn, waardoor ze tot de grootste bekende beenvissen behoren die ooit hebben bestaan, slechts overtroffen door Leedsichthys en verwanten.

Fylogenie 
Het volgende cladogram is volgens Torino, Soto en Perea, 2021.

Uitgestorven vissen
Coelacanthiformes